Sîan James puede referirse a:

 Sîan James (1959) política, diputada del Parlamento británico de 2005 a 2015
 Sîan James (1962) arpista y cantante galesa de música folk